Ecalia, antigua ciudad griega de Eubea
 Ecalia, antigua ciudad griega de Tesalia